Василь Веніамінович Тарасенко ( , м. Жовті Води, Дніпропетровська область) — український політик, Жовтоводський міський голова (з червня 2014).

Освіта 
Південноуральський політехнікум (1988), «Промислове та цивільне будівництво»;  (1993).

Кар'єра 
1978–1979 — токар на Південному радіозаводі, м. Жовті Води.

1979–1981 — служба в армії.

1981–1987 — водій автомобіля УМіАТ у Жовтоводському управлінні будівництва.

1987–1992 — майстер, виконроб, начальник дільниці тресту «Спецхіммонтаж» монтажно-будівельного управління № 112, м. Челябінськ-65.

1985–1988 — учень Південноуральського політехнікуму.

1987–1993 — студент .

1992–2000 — виконроб БМУ-2 Жовтоводського управління будівництва.

2000–2014 — підприємницька діяльність у сфері будівництва.

Заступник голови міської громадської організації «Союз Чорнобиль України», голова піклувальної ради «НВК Дивосвіт».

У 1986 р. і 1987 р. брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, з самого початку утворення Управління будівництва 605 у м. Чорнобиль. Побував у всіх точках 30-кілометрової зони.

Особисте життя 
Одружений, має двох дітей.

Нагороди 
За час трудової діяльності неодноразово отримував подяки, премії, цінні призи та подарунки. Нагороджений почесним знаком «Ударник XI п'ятирічки», знаками за роботу без аварій III, II, I ступенів, а також нагородами за участь у ліквідації аварії на ЧАЕС від організації «Афганці Чорнобиля України», «Росатому» і Жовтоводської громадської організації «Союз Чорнобиль України».

Посилання 
 Жовтоводська міська рада

Уродженці Жовтих Вод
Політики України
Міські голови Жовтих Вод
Ліквідатори аварії на ЧАЕС